Bei den X. Südpazifikspielen 1995, die zum zweiten Mal in Tahiti stattfanden, wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen neun Mannschaften teil. Die Spiele wurden vom 16. bis 26. August 1995 ausgetragen. Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier bzw. fünf Teams. Die Gruppensieger und Zweitplatzierten erreichten das Halbfinale.

Tahiti gewann seine fünfte Goldmedaille bei den Südpazifikspielen.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}
* Die Salomonen siegten im Elfmeterschießen

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1995 auf rsssf.com (engl.)

1995
Sudpazifikspiele 1995